Royal City, város Washington államban
 Royal City, kanadai indie rock együttes
 Royal City, Royal City-album